Il doppio del Guzzini Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Brydan Klein e Dane Propoggia erano i detentori del titolo ma Klein quest'anno non ha partecipato, Propoggia ha fatto coppia con Stefano Ianni e ha perso on semifinale contro Gianluigi Quinzi e Adelchi Virgili.

Quinzi e Virgili hanno perso in finale contro Ken Skupski e Neal Skupski 6-4, 6-2.

Teste di serie

  Stefano Ianni /  Dane Propoggia (semifinali)
  Vahid Mirzadeh /  Denis Zivkovic (semifinali)

  Alessandro Motti /  Matteo Volante (primo turno)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Campione)

Tabellone

Note 
 

Guzzini Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013